Rajiwka (ukrainisch ; russisch /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Rajiwka (Synelnykowe), Dorf im Rajon Synelnykowe in der Oblast Dnipropetrowsk
 Rajiwka (Radomyschl), Dorf im Rajon Radomyschl in der Oblast Schytomyr
 Rajiwka (Slowjanoserbsk), Dorf im Rajon Slowjanoserbsk in der Oblast Luhansk
 Rajiwka (Schyschaky), Dorf im Rajon Schyschaky in der Oblast Poltawa
 Rajiwka (Kupjansk), Dorf im Rajon Kupjansk in der Oblast Charkiw